Eryngium pentanthum är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Friedrich Link och Ernst Gottlieb von Steudel. Eryngium pentanthum ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
pentanthum